Toponímia:
 Rivera (Ticino), municipi del Cantó de Ticino, districte de Lugano, Suïssa
 Rivera (Uruguai), ciutat, capital del departament de Rivera, Uruguai
 Aeroport Internacional de Rivera, aeroport proper a la ciutat de Rivera, al nord-est de l'Uruguai
 Departament de Rivera, departament al nord-est de l'Uruguai
 Bernabé Rivera (Uruguai), localitat del departament d'Artigas, Uruguai
 Paterna de Rivera, localitat de la província de Cadis, Andalusia, Espanya
 Pico Rivera, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Placa de Rivera, placa tectònica associada amb la Placa de Cocos
 Biografies:
 Albert Rivera Díaz (Barcelona, 1979), advocat i polític català
 Alberto Rivera Pizarro (1978, Puertollano), futbolista espanyol
 Carmen de Rivera i Pla (Barcelona, 1952), advocada i política catalana
 Diego Rivera (1886-1957), muralista mexicà
 Francisco Rivera (Zahara de los Atunes, 1948 – Pozoblanco, 1984), torero andalús
 Fructuoso Rivera (Durazno, Banda Oriental, 1784 - Melo, 1854), militar i polític uruguaià
 Giovanni Rivera (Alessandria, 1943), futbolista italià
 Ignacio Rivera Bazo (Logronyo, 1974), futbolista riojà que jugava de defensa
 Jerry Rivera (1973, Puerto Rico), cantant de salsa 
 Manuel Rivera-Ortiz, (1968, Pozo Hondo, Guayama, Puerto Rico), fotògraf documental nord-americà
 Rubén Rivera Corral (La Corunya, 1985), futbolista gallec que ocupa la posició de davanter
 Valero Rivera López, jugador i entrenador català d'handbol
 Zuleyka Rivera (1987, Cayey), actriu porto-riquenya Miss Univers el 2006
 Cristina Rivera Garza